Елементарний клітинний автомат в математиці і теорії обчислюваності — найпростіший можливий варіант клітинного автомата.

Особливості автомату 
 поверхня — одновимірна стрічка;
 клітинка — клітинка може приймати лише два значення (0 та 1), клітинка може мати лише двох сусідів;
 правила — правила записуються у вигляді шаблонів і мають назви, котрі відповідають десятеричному представленню (тобто, якщо взяти у порядку результати шаблону і перевести з двійкового у десятирічне представлення). Для запису шаблону треба лише 8 значень. Шаблон для правила 86:

 вивід — для виведення в основному використовується двовимірний малюнок (поверхня), кожен рядок котрого представляє результат обчислення клітинного автомату, завдяки чому можна побачити не лише поточні стани автомату але і його історію.

Посилання 
 Elementary Cellular Automata 
 Wolfram Elementary Cellular Automata (The Nature of Code)

Клітинні автомати